«Mushmellow» — альтернативная рок-группа из Москвы. Репертуар полностью состоит из песен на английском языке, благодаря чему группа известна не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом. Основатель и солист — Алексей Журавель.

История 
Гитарист и вокалист «Mushmellow» Алексей Журавель долгое время жил в Сиэтле, где и начал сочинять песни и играть в местных альтернативных группах. После встречи с профессиональным аранжировщиком и гитаристом Михаилом Новиковым была основана группа Mushmellow.

В феврале 2008 года группа подписала пятилетний контракт с украинским продюсером Юрием Фалёсой. После этого «Mushmellow» выпустили свой самый коммерчески успешный альбом «Hollow Memories», песни из которого на многие годы стали лицом группы. Также музыканты снялись в клипе на кавер-версию песни Britney Spears — «Toxic», которая принесла им большую популярность. 

Все песни из первого альбома «Mushmellow» так или иначе связаны с темой любви. Сами музыканты определяют свой стиль как «Love alternative rock», что отражается в репертуаре группы. 

В декабре 2010 года прошли съёмки клипа на сингл «Come Back Home», а 10 мая 2012 года вышел клип на песню «St Satan».

В скором времени группу ждал распад и многолетняя пауза. 

В начале 2017 года Алексей Журавель переехал в Россию и собрал новый состав группы в Москве. В конце этого же года «Mushmellow» вернулись на площадки с долгожданным новым релизом — песня «Rise» стала визитной карточкой нового коллектива. В состав группы вошёл известный басист Михаил MiX Петров, ранее выступавший в группе «Слот». Стиль исполнения претерпел некоторые изменения — новый звук стал более «гранжевым». 

Однако, начало нового российского этапа оказалось нестабильным: выпустив EP «Rise», группа столкнулась с проблемами и ушла в инактив. В 2021 году уже обновлённый текущий состав «Mushmellow» представил фанатам новый альбом «ORIGINS», который фактически стал полноценным возвращением группы после десятилетней паузы. Вернулся и привычный стиль «Mushmellow» — от утяжелённого звучания группа вернулись к привычным мотивам.   

В начале 2023 года после паузы «Mushmellow» вернулись к работе, записав клип на песню, которая оказалась самой успешной в последнем альбоме — «Black&White».

Текущий состав 
 Алексей Журавель — вокал, гитара
Илья Демин — гитара
Александр Мзареули — барабаны
Андрей Шолохов — бас

Бывшие участники 
 Стас Семилетов (Steven O’Connel) — гитара
 Михаил Новиков (Mike Nova) — гитара
Денис Кузмичев — барабаны
 Владимир Ахременко (VSid) — барабаны
 Алексей Шаров — гитара; бас
 Ярослав Ваниосов — гитара
 Анатолий Шевченко — бас
 Игорь Сидоренко — барабаны
 Константин Матвиенко — бас
 Кирилл Волков — барабаны
 Глеб Процив — барабаны
 Тарас Балыка (Norton) — бас
 Иван Куринной (Ivan Kid) — бас
 Филипп Фатехов — барабаны
 Дмитрий Солод — гитара
Михаил Петров (MiX) — бас

Дискография 

 2008 — Hollow Memories
 2017 — Rise (EP)
 2019 — Rare Garage Days (compilation)
 2021 — ORIGINS

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Официальная группа ВКонтакте

Рок-группы Украины
Группы альтернативного рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году